Faysal Shayesteh – calciatore afghano
 Qays Shayesteh – calciatore olandese